Дровосек — картина Казимира Малевича, датированная 1912—1913 годами. Выставлена в музее Стедлейка в Амстердаме. На картине изображена механизированная фигура, с поднятыми руками, готовая нанести удар, в напряженной неподвижности. Бревна, наваленные за ним, кажутся собранными серией падений, образующих механические винтики машины. Из игры образованных таким образом кругов и цилиндров возникает мощный механический эффект, усиленный металлизированными цветами, образующими контрастную мозаику. Древесина — суть русской крестьянской культуры. Живопись условно «машинизирована», и в этом произведении уже обнаруживаются ростки русского конструктивизма 1920.

История 
Малевич, создает  «новый русский стиль», как он сам называет своими примитивными картинами исходя из иконографической структуры популярных образов — лубок.

Художник добавляет принципы геометрического сезанизма и футуристической металлизации цветов в свое творчество. Он следует заветам Сезана: «Обрабатывайте природу цилиндром, сферой, конусом, всё в перспективе».

Малевич дает вполне оригинальное толкование этих принципов в сравнении с французскими живописцами: Пабло Пикассо, Жоржем Браком, Фернаном Леже — Казимир Северенович очень близок по обработке картин цилиндризмом своими трубчатыми фигурами. Ассортимент цветов у Малевича также отличается от тех французских художников, в 1910-х годах иностранные художники предпочитали цвета охры, коричневые, серые, темные.

На геометрический сезанизм влияет итальянский футуризм: живопись — это композиция, построена и покрыта металлической краской.

Литература 
 Камилла Грей. Русский авангард в современном искусстве — Темза и Хадсон, сб. «Вселенная искусства», английский перевод Василия Доминова, 2003. — 324 с. — ISBN 2-87811-218-0
 Жан-Клод Маркаде. Малевич — Кастерман — 1990. — 320 с. — ISBN 2-70790025-7
 Жан-Клод Маркаде. Русский авангард — 1907—1927 — Фламарион — 2007. — 479 с. — ISBN 978-2081207868

Примечания 

Картины Казимира Малевича
Произведения супрематизма
Картины 1912 года
Картины из собраний Городского музея Амстердама